Wesselényi steht für:
 Wesselényi (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Franz Wesselényi (1605–1667), Palatin Ungarns und einer der Anführer der Magnatenverschwörung
 Nikolaus Wesselényi (1796–1850), ungarischer Politiker
 Stephan Wesselényi, kaiserlicher Hofrat und Vater von Palatin Franz Wesselényi

Siehe auch:
 Die Wesselényi- oder Magnatenverschwörung